Ку́репыллу () — микрорайон в районе Ласнамяэ города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Граничит с микрорайонами Паэвялья, Паэ, Лаагна, Сикупилли, Ууслинн и Кадриорг. Площадь — 0,68 км2.

Улицы 
В микрорайоне Курепыллу проходят улицы Валге, Выйдуйооксу, Курепыллу, Лаагна, Нарвское шоссе, Лийкури, Юхана Смуула и Турба.

Общественный транспорт 
В микрорайоне курсируют городские автобусы маршрутов номер 12, 19, 29, 35, 39, 44, 51, 60, 63, 67, 68.

Население 
В 2014 году в Курепыллу проживали 3800 человек, из них мужчин — 47 %; эстонцы составляли 17 % жителей микрорайона.

История 
Микрорайон Курепыллу был создан в 1991 году на основе девятого микрорайона Ласнямяэ. Название Курепыллу получил в честь двух ранее существовавших здесь улиц Куре и Пыллу. Эти улицы впервые упоминаются в 1958 году.

Самой старой улицей микрорайона является Выйдуйооксу ( — беговая), первые упоминания о которой датируются 1900 годом. Улица была названа в честь соревнований по конному спорту, прошедших 18 марта 1884 года на ипподроме Таллинского общества конного спорта, который находился в окрестностях улицы.

Во второй половине 1930-х годов на территории современного микрорайона проводились масштабные озеленительные работы. Участок в районе Хундикуристику и пожарной башни Пыхья стал популярным местом отдыха. В 1941 году все зелёные насаждения были уничтожены в ходе боевых действий Второй мировой войны.

В 1980-х годах в Курепыллу началось строительство 5- и 9-этажных жилых домов для работников завода «Двигатель». Один из жилых комплексов был построен из красного кирпича, и из-за этой особенности жители прозвали микрорайон «Красной деревней».

В 2004 году на улице Валге началось строительство новых многоквартирных домов.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина